Salisbury-eiland, een eiland in de Canadese Arctische Archipel
Salisbury-eiland, een eiland in de Frans-Jozefarchipel